Sveriges kommunistiska parti, SKP, har varit namnet på flera politiska partier i Sverige. De har samtliga sitt organisatoriska ursprung i partiet som bildades som Sverges socialdemokratiska vänsterparti (en utbrytning ur Socialdemokratiska arbetarepartiet, SAP) och som bar detta namn i flera decennier, det som numera heter Vänsterpartiet.

 Sveriges kommunistiska parti, mellan 1921 och 1967 namnet på det riksdagsparti som sedan 1990 heter Vänsterpartiet
 Sverges kommunistiska parti, parti bildat 1924 av Zeth Höglund, informellt även kallat "Höglundskommunisterna". Partiet gick 1926 samman med Socialdemokraterna. Se vidare Sverges kommunistiska parti (1924).
 Sveriges kommunistiska parti, parti bildat 1929 av Karl Kilbom, informellt även kallat "Kilbomskommunisterna". Partiet ändrade senare namn till Socialistiska partiet och upplöstes 1948. Se vidare Socialistiska partiet (1929).
 Sveriges kommunistiska parti, bildades 1967 som  Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (KFML) och antog namnet 1973, maoistiskt parti som var aktivt under 1970- och 1980-talet. Partiet bytte 1987 namn till Solidaritetspartiet och upplöstes 1994. Se vidare Sveriges kommunistiska parti (1967). Ej att förväxla med det ursprungligen närstående KPML(r), som numera kallar sig Kommunistiska Partiet.
 Sveriges kommunistiska parti, parti bildat 1995 av Rolf Hagel när dennes Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) hade gått i konkurs. APK var representerat i en rad norrländska kommuner (samt i riksdagen 1977-79), vilket fortsatte som SKP fram till 2014. Se vidare Sveriges kommunistiska parti (1995). Partiet ställde tidigare upp i val under partibeteckningen Kommunisterna, men numer används beteckningen Sveriges kommunistiska parti även i de allmänna valen.
 Sveriges kommunistiska parti, parti lett av John Takman som existerade parallellt med det närmast ovanstående och som även detta ansågs vara APK:s arvtagare. Denna grupp kom att splittras och bägges vidare öden är okända. Se vidare Sveriges kommunistiska parti (John Takman).

Kommunistiska partier i Sverige